Макма́ллен () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макмаллен, Адам (1872—1959) — американский политический деятель, губернатор Небраски (1925—1929).
 Макмуллен, Кёртис (род. 1958) — американский математик, лауреат Филдсовской премии (1998).
 Макмаллен, Латиф (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист.
 Макмаллен, Шалва (Тара Корреа-Макмаллен; 1989—2005) — американская актриса.

См. также 
 Маллен